Андре́й Оле́гович Кондрашо́в (род. 30 июня 1973, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий, сценарист, политический обозреватель ВГТРК, первый заместитель генерального директора ВГТРК (с 2018 года).

С 25 февраля 2023 года находится под санкциями всех стран Евросоюза и Канады за поддержку российской войны и «распространение российской дезинформации и пропаганды».

Биография 
Родился 30 июня 1973 года в столице Казахской ССР — Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ) в Москве.

С 19 августа 1991 года работает в программе «Вести».

С ноября 1992 года Кондрашов состоит в штате ВГТРК, собственный корреспондент по Центральной Азии. С 1999 года — в московской редакции «Вестей»: специальный корреспондент. Аккредитован при Государственной думе РФ. Одно время работал в кремлёвском пуле.

Освещал события в «горячих точках» — Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане, а также погромы на Манежной площади в июне 2002 года.

С 2003 года — политический обозреватель «Вестей».

С 2005 года — ведущий программы «Вести». Также вёл программу «Вести+».

С февраля 2007 по июль 2008 года вёл программу «Вести недели».

Самым сложным интервью, по его собственному признанию, была беседа с Александром Солженицыным, которая оказалась последним общением со СМИ для писателя.

С сентября 2008 года — ведущий программы «Вести» в 20:00 в паре с Марией Ситтель, Мариной Ким, Салимой Зариф, Татьяной Ремезовой и Фаридой Курбангалеевой. С июня 2016 по октябрь 2017 года он вёл программу единолично, еженедельно чередуясь с Эрнестом Мацкявичюсом.

С марта 2014 года также ведёт расширенные выпуски «Вестей в 20:00» по воскресеньям (выходят вместо программы «Вести недели», в период отсутствия Дмитрия Киселёва). В летнее время в 2014—2017 годах он чередовался с Евгением Поповым, в 2017—2018 годах — с Игорем Кожевиным.

28 августа 2014 года стало известно, что Андрей Кондрашов включён властями Украины в санкционный список «невъездных» на территорию этой страны российских журналистов, состоящий из сорока девяти человек. В марте 2015 года объявлен персоной нон грата в Молдавии, ему запрещён въезд в страну на пять лет.

В июле 2016 года был назначен директором дирекции программы «Вести».

С января по март 2018 года являлся пресс-секретарём избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина.

2 апреля 2018 года стало известно о назначении Кондрашова первым заместителем генерального директора ВГТРК. В данной должности курирует информационное направление холдинга.

В июне 2018 года — ведущий телевизионной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в паре с Кириллом Клеймёновым.

В октябре 2022 г. был внесен в санкционные списки Канады за «причастность в распространении российской дезинформации и пропаганды»

Личная жизнь 
Женат. Есть дочь Анна (род. 2002), занималась музыкой, готовилась выступать за Москву на всероссийском конкурсе игры на фортепиано.

Хобби: политическая литература, фотография, авиация.

Фильмография 
Андрей Кондрашов является автором и ведущим следующих телевизионных документальных фильмов:
  — «„Вести“. Первые двадцать лет» (приурочен к 20-летию первого выхода в эфир информационной телевизионной программы «Вести»)
  — «Березовский» (фильм-расследование отдельных моментов биографии российского олигарха Бориса Березовского)
  — «Афган» (приурочен к 25-летию вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года)
  — «Крым. Путь на Родину» (о событиях весны 2014 года в Крыму, приведших впоследствии к его присоединению к России)
  — «Война за воду» в рамках документального цикла телепередач «Специальный корреспондент» (фильм-предупреждение о проблеме дефицита пресной воды на Земле)
  — «Время России» (приурочен ко Дню России — 12 июня).
  — «Валаам» (в фильме — два интервью В. В. Путина, четыре сезона съёмок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники).
  — «Путин» (о президенте Российской Федерации Владимире Путине, о жизни главы государства — из первых уст).
  — «Алые паруса» (о зарождении и традициях ежегодного праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге).
  — «Война за память» (о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) в воспоминаниях ветеранов из России, Украины, Германии, Италии и Британии, а также в никогда не публиковавшихся ранее письмах немецких солдат с фронта).
  — «Стена» (посвящён 30-летию объединения Германии; рассказывает об истории создания и падения Берлинской стены, о противоречащих национальным интересам Советского Союза действиях руководства во главе с президентом СССР Михаилом Горбачёвым).
 2022 — «Зерно».

Признание

Государственные награды 
 2000 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, и объективное освещение событий в Северо-Кавказском регионе.
 2006 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.
 2008 — Благодарность Президента Российской Федерации — за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации.
 2014 — Орден Дружбы — за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым

Общественные награды 
 2015 — Почётная грамота Совета МПА СНГ (26 ноября 2015 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за активное участие в проведении международного телекинофорума «Вместе», вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств.

Примечания

Ссылки 
 
 Кондрашов Андрей на сайте «Вестей» // vesti.ru

Выпускники МНЭПУ
Персоналии:Пропаганда в России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине